Алексе́й Диде́нко:
 Диденко, Алексей Николаевич (род. 1983) — российский депутат Государственной думы 6-8 созывов.
 Диденко, Алексей Николаевич (род. 1954) — российский геолог, геофизик, член-корреспондент РАН.